Анисимцево — название населённых пунктов в России:

 Анисимцево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Анисимцево — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Анисимцево — деревня в Любимском районе Ярославской области.